Ясенчик або Ясеньчик () — шляхетський герб.

Опис 
У блакитному полі золотий ключ, що стоїть прямо, борідкою праворуч. На шоломі п'ять страусових пір'їв.

Роди 
Barcikowski, Barczykowski, Barszczewski, Barzykowski, Belski, Bielski, Bogorski, Bogurski, Bonieszewski, Boniszewski, Boski, Bosko, Branecki, Bucki, Burn, Burno, Burny, Burski, Buski, Busz, Cebrzyński, Chmielewski, Chustka, Czachowski, Czeczerski, Czyczerski, Czerepański, Czerepowicz, Czereptowicz, Ćwikła, Dobrohost, Ducki, Egintowicz, Falicki, Gaba, Gamba, Gąba, Gol, Grajewski, Grzegorski, Grzegorzewski, Grzembski, Grzębski, Hain, Hajno, Hanow, Hanowski, Hayn, Hayno, Horoszko, Ibiański, Jabłonowski, Jabłoński, Jakucewicz, Jankowski, Janowski, Jasieńczyk, Jasieński, Jasinkowicz, Jasińkowicz, Jasiński, Jasiukowicz, Jasiukiewicz, Jaskowski, Jasnogorski, Jasnogórski, Jaśkowski, Jenczyk, Kamionka, Kamionko, Karczewski, Kiewlicz, Klimowicz, Kluczeński, Kluczewicz, Kluczyński, Klukowski, Kluszewski, Kociszewski, Kokoszka, Kołbielski, Kołubielski, Kołubulski, Kołybielski, Konczewski, Konecki, Koniecki, Konopka, Kończewski, Kowalski, Kraiński, Krajeszewicz, Krajewski, Królikiewicz, Krulikiewicz, Kruszewski, Kruszowski, Krzeczkowski, Kudrewicz, Kunecki, Kwecewicz, Kwiecewicz,
Lichański, Lichnowski, Lichowski, Lukiański, Lulewicz, Lychowski, Łabuzek, Łasicki, Łojewski, Łojowski, Łychowski, Malkiewicz, Małcużyński, Mandzikowski, Markowski, Mędzikowski, Michałowski, Miedzechowski, Miedzichowski, Miedziechowski, Miedzychowski, Międzychowski, Mijakowski, Mikita, Montusz, Nagórny, Obuchowicz, Obuchowski, Ochotnicki, Olsanowski, Olszamowski, Olszanowski, Ostaniecki, Ostaniewicz, Ostaniowicz, Ostoniecki, Ostowiecki, Ostrowiecki, Pawłowicz, Pianowski, Pieczyfortski, Piotrkowski, Płocki, Płoski, Płuszczewski, Przeracki, Przeradzki, Przybysławski, Przyradzki, Pstrąg, Pstrągowski, Radoński, Radowski, Radziński, Radzyński, Rudzikowski, Rudzki, Rybicki, Siwocha, Siwocho, Skorupa, Słuchocki, Słuchowski, Stocki, Stropichowski, Strupiechowski, Suski, Szyryn, Szyryński, Szysznerowicz, Śliwowski, Śliwski,Tworek, Warpachowski, Warpechowski, Warpęchowski, Warpęs, Warpęsz, Warpuciański, Warpuciński, Wawrowski, Werpachowski, Werpechowski, Witowski, Worain, Woraiński, Worana, Worański, Zastruski, Zborski, Zbroiski, Zbroski, Zbrowski, Zbrożek, Zebrowski, Zywolt, Żabiński, Żdan, Żebrowski, Żegocki, Żelazowski.

Малоросійське шляхетство 
Лук'яновичі-Лиждвої, Мокієвські, Охріменки.

Російське дворянство 
Андреєви, Лазарєви, Пещурови.

Примітки

Література 
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 

Польські родові герби
Українські родові герби
Литовські родові герби